Resistentie tegen antibiotica, weerstand van bacteriën tegen antibiotica
 Resistentie bij planten, weerstand tegen plantenziektes
 Resistentie bij plaaginsecten, hun weerstand tegen bestrijdingsmiddelen
 Resistentie tegen ziekte, weerstand(svermogen) tegen bepaalde (infectie)ziekte
 Resistentie (medisch), ongevoeligheid voor bepaalde stoffen, bijvoorbeeld bepaalde geneesmiddelen
 Zuurresistentie van voorwerpen tegen sterke zuren